19-й чемпионат Европы по софтболу среди женщин 2015 проводился в городе Росмален (Нидерланды) с 19 по 25 июля 2015 года с участием 20 команд.

В Нидерландах женский чемпионат Европы проводился в 4-й раз, в городе Росмален — впервые.

Чемпионом Европы (в 10-й раз в своей истории) стала сборная Италии, победив в финале сборную Нидерландов. Третье место заняла сборная Чехии.

Впервые в женском чемпионате Европы принимала участие сборная Ирландии.

Формат соревнований 
Команды, разбитые на 4 группы (A, B, C, D) по 5 команд, на групповом этапе играют по круговой системе в один круг; восемь лучших команд (две из каждой группы) выходят в классификацию за 1—8 места, из которой четыре лучшие команды проходят в плей-офф, разыгрывающийся по системе Пейджа. Остальные 12 команд выходят в классификацию за итоговые 9—20 места.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят (с 1-х и 2-х мест) в классификацию за общие 1—8 места
 Проходят (с 3-х и 4-х мест) в классификацию за общие 9—16 места
 Проходят (с 5-х мест) в классификацию за общие 17—20 места

Классификация за 17—20 места

Классификация за 9—16 места 
Группа G

Группа H

 Проходят в классификацию за 9—12 места
 Проходят в матч за 13-е место
 Проходят в матч за 15-е место

Классификация за 9—12 места

Классификация за 13—16 места

Классификация за 1—8 места 

Группа E

Группа F

 Проходят в классификацию за 1—6 места
 Проходят в классификацию за 7—8 места

Классификация за 7—8 места

Классификация за 1—6 места 
Результаты матчей команд в группах E или F учитываются.

 Проходят в плей-офф
«W», «L» — победа или поражение в матче этих команд в группах E или F

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2015 год в софтболе
2015
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Нидерландах
Спорт в Хертогенбосе
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Софтбол
Июль 2015 года